Okręty US Navy o nazwie USS „Spica”

 Pierwszy USS „Spica” (AK-16) był okrętem zaopatrzeniowym. W służbie w czasie II wojny światowej.
 Drugi USNS „Spica” (T-AFS-9)) był okrętem zaopatrzeniowym. 

Spica